

Населені пункти та їхні частини
 Мрози — місто в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Мрози — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Мрози — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Мрози — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Мрози — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки